

Le métal
 Le plomb est un élément chimique.
 La plombagine est un minerai de graphite d'une très grande pureté exploité en Angleterre à Borrowdale, dans le comté de Cumberland, du  au . La ressemblance avec le minerai de plomb lui a improprement donné son nom.
 Le plombane est le composé chimique de formule . C'est le plus simple des hydrures du plomb.
 Le plomb 208, noté Pb, est l'isotope du plomb dont le nombre de masse est égal à 208

Métiers
 Un plombier (également appelé installateur sanitaire) est chargé de la réalisation ou de la réparation des installations de plomberie.
 La plomberie est une spécialité de l'ingénieur en Mécanique appliquée au bâtiment et du plombier.
 La plomberie d'art consiste à marteler sur une matrice une feuille de plomb ou de cuivre afin de réaliser des décors aux formes découpées.

Santé
 Les maladies occasionnées par le plomb, voir « Plomb (maladie professionnelle) »
 La plombémie est la mesure du taux de plomb présent dans le sang, chez l'homme (ou l'animal en médecine vétérinaire).
 Un plombage est un amalgame dentaire.

Par extension
 Le plomb typographique est l'alliage utilisé pour la fabrication des caractères d'imprimerie depuis l'époque de Gutenberg.
 Le plomb, élément de vitrerie, pour la fabrication des vitraux notamment.
 De l'époque où les fusibles des installations électriques étaient constitués de fils de plomb, on a conservé l'expression les plombs pour désigner les fusibles, d'où l'expression faire sauter les plombs, ou, au sens figuré, péter un plomb.
 Un plomb est un projectile employé dans une arme à air comprimé.
 Un plomb est un élément de monture de ligne pour la pêche.
 Le Plomb de Chamalières, ou inscription de Chamalières, est une tablette de plomb de six centimètres sur quatre, découverte en 1971 à Chamalières (Puy-de-Dôme), lors des fouilles de la source des Roches.
 Un plombage est un scellé sur un appareil ou un coffre destiné à détecter une intrusion ; originellement constitués d'un filin refermé par un jeton en plomb porteur d'un sceau caractéristique, ils sont maintenant remplacés par des scellés en plastique.
 Les plombs de sécurité sont un dispositif de sécurité pour sous-marin pouvant empêcher un naufrage.

Patronyme 

 Georges Plomb (1938-), journaliste suisse

Toponyme 

 Plomb est une ancienne commune française de la Manche fusionnée dans la commune du Parc.
 « Les plombs » : surnom donné aux prisons de Venise - à cause des tuiles de plomb, sur les toits, qui laissaient passer le froid en hiver et intensifiaient les chaleurs de l'été. Ils emprisonnèrent entre autres Casanova.
 Rivière du Plomb, un affluent de la rivière Gatineau, coulant dans Denholm et Lac-Sainte-Marie, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.

Divers 
 Le Plomb du Cantal, vestige d'un volcan et plus haut sommet des monts du Cantal ().
 Le plomb parasitaire, ou plomb des arbres fruitiers est une maladie cryptogamique des plantes.
 « Plomb » est une expression désignant la MDMA (extasy).

Notes et références 

Patronyme suisse
Homonymie d'hydronyme